La nazionale di baseball lituana Under-15 rappresenta la Lituania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1992 :  3°

Under-15